Het Nationaal Jeugdkoor is een Nederlandse zangopleiding voor muzikaal getalenteerde jongeren. De opleiding verzorgt lessen en repetities en biedt de zangers van achttien tot dertig jaar gelegenheid om podiumervaring op te doen. In het koor zingen deels gevorderde amateurs, deels conservatoriumstudenten. Het koor valt onder de stichting Vocaal Talent Nederland (VTN), de overkoepelende organisatie van het Nationaal Kinderkoor, het Nationaal Jongenskoor, het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en het Nationaal Gemengd Jeugdkoor. Beschermheer van Vocaal Talent Nederland is Simon Rattle, chef-dirigent van het London Symphony Orchestra.

Het Jeugdkoor trad op in series als de ZaterdagMatinee, de Vrijdag van Vredenburg en het Edinburgh International Festival. Ook zong het bij de Nationale Herdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en bij de doop van Prinses Amalia. Het koor trad onder meer op met het Concertgebouworkest, het Budapest Festival Orchestra en de Berliner Philharmoniker.

Geschiedenis 
In 1996 werd het Nationaal Jeugdkoor opgericht als vervolgtraject op het in 1989 opgerichte Nationaal Kinderkoor. Als gevolg van de Cultuurnota werden beide koren in 1998 ondergebracht in de nieuwe Stichting Nationaal Kinderkoor | Nationaal Jeugdkoor. In 1999 werd artistiek directeur Silvère van Lieshout opgevolgd door Wilma ten Wolde. Vanaf 2001 waren de koren geen doel meer op zichzelf, maar een middel om jong vocaal talent in Nederland op te sporen en tot bloei te brengen.

De eerste cd van het Nationaal Jeugdkoor ‘’Hjärtans Fröjd’’ uit 2006 is gewijd aan een breed scala aan Scandinavische koormuziek. Het koor werd daarbij geleid door de Zweedse dirigent Eric Ericson.

In 2011 werd het Nationaal Jeugdkoor omgedoopt in Nationaal Vrouwen Jeugdkoor. De opleidingsmogelijkheden voor jonge zangers werden daarnaast uitgebreid door de oprichting van het Nationaal Gemengd Jeugdkoor. Hierin kwam plaats voor bassen, tenoren, alten en sopranen.

Prijzen 
In 2016 werd een CD waaraan het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor meewerkte (Gurre-Lieder, Arnold Schönberg, met diverse zangsolisten en andere koren, begeleid door het Keulse Gürzenich Orchestra o.l.v. Markus Stenz) onderscheiden met de Gramophone Classical Music Award in de categorie Choral.

Discografie 
 James MacMillan - St Luke Passion (2014)
 Spring, the Sweet Spring (Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, 2013)
 Hjärtans Fröjd , onder leiding van de Zweedse koordirigent Eric Ericson (CD, 2006)

Nederlands koor